Il doppio del Romanian Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Mark Keil e Jeff Tarango erano i detentori del titolo, ma solo Tarango ha partecipato in coppia con David Ekerot.

Ekerot e Tarango hanno battuto in finale 7–6, 7–6 David Adams e Menno Oosting.

Teste di serie
 Libor Pimek /  Byron Talbot (semifinali)
 David Adams /  Menno Oosting (finale)
n/a
 David Ekerot /  Jeff Tarango (campioni)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Romanian Open 1996
ATP Tour 1996